LH (angleško Light Helicopter) je vojaška kratica, ki označuje lahki helikopter.

Ta kratica se je prenesla tudi v civilno sfero.

Vojaški helikopterji